Rose of the Rancho est le titre de plusieurs films :
 Rose of the Rancho, film de Cecil B. DeMille sorti en 1914
 , film sorti en 1936, remake du précédent